Plaats in Indonesië
 Terusan (Maro Sebo Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang Hari in de provincie Jambi
 Terusan (Kampar Kiri Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Terusan (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Terusan (Karang Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Terusan (Sanga Desa), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra